Новые большие неприятности - советский мультфильм для взрослых и детей в жанре сатиры. Вышел в 1973 году. Сказка для взрослых. Вторая часть знаменитого мультфильма 1961. Последняя работа сестёр  Брумберг.

 Маленькая девочка слышит , как взрослые обсуждают семейные проблемы и поэтому рисует их же собственные проблемы в своём понимании. История у неё получается комичная, ведь кроме проблем взрослые обсуждают фразеологизмы, которая героиня не понимает.

Сюжет 
Так как Капа не хочет учится￼ в институте, она получит "три хвоста". Поэтому вместо диплома девушка остаётся безграмотная. Но маму и папу волнует другое: когда дочь наконец выйдет замуж!? Но мужа для Капы " не достали".

Коля тот ещё лентяй: не хочет "трубить в цеху", но охотнотно мечтает о машине. Дядя Сеня, его друг и папа наконец " достали" заветный Жигули и "обмыли" его, правда неудачно! В этот вечер Коля позвонил своему другу Антону,а на утро с ним и  и девушками поехал на пикник.  Только беда была в том, что Коля " был под мухой", и поэтому по дороге Коля "поцеловал" самосвал, получил с приятелями синяки и их увезли в медпункт. После медпункта Коле и папе "прокололи дырку".

Мама и папа￼ наконец нашли жениха для Капы, но дядя Лёша "пьёт как лошадь", а собутыльником у него - папа. Так бедняга Капа снова осталась без мужа . А вот папа очень "подружился с бутылкой" и поэтому пришёл "под газом" на работу. 

В конце, моралист дядя Федя говорит, что бутылка " развалила " весь дом. Мама из за того, что дети и муж подвели её ,стала искать бутылочку валерьянки, но вот валерьянку выпила кошка.

Над фильмом работали 
 Авторы сценария: Морис Слободской, Яков Костюковский
 Режиссёры: Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг
 Художники-постановщики: Лана Азарх, Валентин Лалаянц
 Художники: Галина Зеброва, Елена Вершинина, Наталия Барковская, Виталий Бобров, Владимир Шевченко, Лев Рябинин, Игорь Подгорский
 Оператор: Борис Котов
 Композитор: Юрий Саульский
 Звукооператор: Георгий Мартынюк
 Роли озвучивали: Мария Виноградова

Интересные факты 
 Принцип буквального восприятия идиом, вероятно, восходит к американскому мультфильму 1951 года «Symphony in Slang»
 Показанное в фильме восприятие идиом также используется в детском юмористическом киножурнале «Ералаш» (выпуск № 194 «Сила воображения» и выпуск № 318 «Учись Снегирёв») и сюжете телепередачи «Городок» «Сон учителя русского языка».

О мультфильме 
Сатирический фильм «Большие неприятности» (1961) сыграл видную роль в обновлении и обогащении художественной выразительности мультипликационного рисунка, использовании метафорического языка и условности этого вида кино. В 1973 продолжение фильма с теми же персонажами — «Новые большие неприятности».

См. также 
 Большие неприятности (мультфильм)
 Алкоголизм

Рисованные мультфильмы СССР 1973 года
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы В. и З. Брумберг